Пуерто де Гвадалупе има више значења:

 Пуерто де Гвадалупе (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто де Гвадалупе (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику